Олександр Костянтинович — особове ім'я (Олександр) та прізвище (Костянтинович) або ім'я та по батькові від імені Костянтин.

 Олександр Костянтинович (1375-1404) — ростово-борисоглібський князь.
 Олександр Костянтинович (1294-1302) — углицкий князь.